Sezon 1937/38 Division 1 był 6. sezonem o Mistrzostwo Francji.

Kluby występujące w sezonie 1937/38

Tabela końcowa

Awans do Division 1
 Le Havre AC
 AS Saint-Étienne

Najlepsi strzelcy

1937 w piłce nożnej
1937 we Francji
1938 w piłce nożnej
1938 we Francji
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Francji